Passeur es un cuento perteneciente al libro The Mystery of Choice escrito en 1896 por Robert William Chambers, autor destacado en el género de la narrativa gótica.

Historia
Al principio de la historia un hombre se encuentra en una estancia fumando su pipa. En la estancia había una gran variedad de cosas: corbatas, pipas, peines, cepillos, cerillas, libros, cuellos, pasadores de camisa, un par nuevo de calcetines de caza escoceses y una cesta de costura de mujer. El hombre recogió y guardó todas las cosas en su lugar.

El hombre se encontraba impaciente, pues miraba su reloj cada tres o diez minutos. Además, en el cuarto se encontraba un pequeño reloj americano funcionando igual que siempre. El tiempo resultaba perturbador en el cuarto, al hombre le parecía que las sombras de las manecillas del reloj impedían el avance. 

En el exterior de la ventana con nieve, la contraventana se encontraba abierta y el viento hizo que una vela chispeara a su espalda. El protagonista cerró la ventana, examinó una vez más el cuarto y verificó que el mobiliario estuviera bien colocado. En la chimenea, una llama surgió de pronto y comenzó a arder intensamente. Entonces hacía que las sombras se movieran, no las del mobiliario, sino otras más finas. El hombre tenía miedo a que las sombras entraran en movimiento.

Los tablones del suelo crujieron. El hombre se inclinó por sus almadreñas, un tipo de zapato zueco provenientes de Mort-Dieu, y se las puso. Al levantarse vio unas pequeñas almadreñas polvorientas que se encontraban sobre la repisa de la chimenea. Poco después, el viento y la nieve en las ventanas creaban sonidos, y el hombre se tapó los oídos. En la aldea de Mort-Dieu siempre se escuchan la brisa del mar, los sonidos y cantos del viento contra las ventanas. 

El hombre recordó a Jeanne, la barquera de Carmes. Cuando la vio por primera vez ella estaba impidiendo el paso del ferry que iba de Carmes a Mort-Dieu. La siguiente vez que la vio, tuvo que llamarla desde el otro lado del río y ella llegó con ojos dubitativos pensando en él. Así pues, diariamente sonaba el grito de “¡Barquera!”, grito que se fue haciendo más alegre, y la lejana respuesta de “¡Ya voy!”. Y así, el amor surgió, un amor libre que cruzaba en el ferry.

El protagonista regresó del recuerdo, el sonido de la chimenea y el reloj sonaron con más fuerza. Sus ojos enrojecidos reflejaban un paisaje de verano, y él se oprimió más los oídos con sus manos para ahogar el grito de “¡Barquera!”. Y entonces, durante un momento, el tic-tac del reloj cesó, todo porque escuchó la voz del nuevo barquero y sabía que ya no volvería a escuchar la voz de Jeanne.

Acto seguido, el hombre bajó con una lámpara y salió a la tormenta de nieve. Caminó y se detuvo al ver su reflejo en el agua. Luego gritó a la noche “¡Barquera!”, varias veces. Al otro lado del río, oscuro, brilló durante un momento una pequeña luz. Y de nuevo gritó “¡Barquera!” y se escuchó un “¡Ya voy!”. El hombre palideció porque era la voz de ella. Se acercó más y volvió a gritarle. 

A continuación, lentamente destacó de entre la niebla el ferry, el hombre se subió y pagó al barquero para que se diera prisa. En el río se puso de pie y gritó “¡Jeanne!”, la oyó otra vez, y ella mencionó su nombre. Cuando finalmente el ferry tocó tierra, el hombre encendió nuevamente la lámpara y corrió, llamándola. Temblando se dejó caer de rodillas, y miró a la oscuridad del océano. Entonces repitió el nombre de ella, pero la mano del barquero se apoyó suavemente en su cabeza. Cuando alzó los ojos vio que el barquero estaba muerto.

Personajes
 Hombre – personaje principal. De Mort-Dieu.
 Jeanne – la barquera de Carmes.
 El barquero – personaje secundario.

Referencias 

Cuentos de Robert William Chambers
Cuentos de Estados Unidos